Amédée ist ein französischer, männlicher Vorname, siehe Amédée (Vorname).

Danach benannt sind / als Namensbestandteil enthalten ihn:
 ein Film von Gilles Grangier aus dem Jahr 1949: Amédée (Film)
 eine kleine, neukaledonische Insel und der darauf befindliche Leuchtturm: Îlot Amédée / Phare Amédée
 ein Theaterstück von Eugène Ionesco: Amédée ou Comment s’en débarrasser

Siehe auch:
 Amadeus (Vorname)